Leergut bezeichnet:
 Jegliche Form entleerter Verkaufsverpackungen, insbesondere:
 Einwegflaschen
 Einwegpfandflaschen und Getränkedosen oder Mehrwegflaschen und -Kisten, siehe Flaschenpfand
 Leergut (Film), eine tschechische Filmkomödie aus dem Jahr 2007

Siehe auch:

 Leergutautomat, Gerät zur automatisierten Annahme von leeren bepfandeten Getränkebehältern
 Tray (Leergut), Ersatzträger für Pfandflaschen, falls keine Getränkekiste vorhanden ist